Пузе́ево:
 Пузеево — деревня в Благовещенском сельсовете Воскресенского района Нижегородской области
 Пузеево — деревня во Владимирском сельсовете Воскресенского района Нижегородской области
 Пузеево — деревня в Кромском районе Орловской области